La stagione 2008 del campionato WTCC (World Touring Car Championship) è la quarta dalla riapertura del campionato, avvenuta nel 2005; la quinta considerando l'edizione singola del 1987.

Piloti e scuderie 

La lista completa dei partecipanti.

* piloti in corsa per lo Yokohama Independents' Trophy

Nota: l'RPM Racing Team, situato in Macao, aveva previsto di far gareggiare una Toyota Altezza e una Honda Civic Type-R ai piloti Lei Kit Meng e Jo Rosa-Merszei nella gara finale di Macao. I numeri erano anche già stati assegnati ("64" per Meng (Toyota Altezza) e "65" per Rosa-Merszei (Honda Civic)) quando il FIA Touring Car Bureau ha negato ufficialmente queste "wild cards" annotando che nessuna delle due auto era stata omologata dalla FIA .

Calendario 
Un primo calendario provvisorio venne rilasciato dalla FIA nel novembre del 2007.. La Svezia era inclusa nel calendario già dal 21 settembre di quello stesso anno, ma il 3 maggio del 2008 la FIA ha comunicato che il GP di Svezia veniva cancellato in favore di un secondo evento in Italia (al circuito di Imola).

Campionato piloti

Campionato costruttori 

La classifica costruttori viene costruita prendendo soltanto i punti ottenuti dalle due migliori auto piazzatesi al termine di ciascuna gara.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2008
Serie e competizioni motoristiche nel 2008